Sucha (gromada w powiecie białobrzeskim) (radomski/białobrzeski)
 Sucha (gromada w powiecie olkuskim)
 Sucha (gromada w powiecie świeckim)
 Sucha (gromada w powiecie zwoleńskim) (kozienicki/zwoleński)

także:
 Nowa Sucha (gromada) (powiat sochaczewski)
 Sucha Góra (gromada) (powiat tarnogórski)
 Sucha Koszalińska (gromada) (powiat koszaliński)
 Sucha Psina (gromada) (powiat głubczycki)
 Sucha Rzeczka (gromada) (powiat augustowski)
 Sucha Wieś (gromada) (powiat augustowski/suwalski)